Бурнетиаморфы  — клада примитивных терапсид из подотряда биармозухий, живших в пермском периоде ( назад) на территории Африки и современной России.

Бурнетиаморфы выделены в 1923 году Робертом Брумом, некоторое время считались полифилетической группой, пока в 2004 году Сидор, Хопсон и Кейзер не провели ревизию её членов, в результате чего она стала монофилетической безранговой кладой. Исследования Сидора и Смита 2007 года подтвердили монофилию этой клады.

Классификация 
По данным сайта Fossilworks на апрель 2016 года в кладу включают 1 вымершее семейство и 4 вымерших рода:
 Роды incertae sedis
 Род  (1 вид)
 Род  (1 вид)
 Род  (1 вид)
 Род  (1 вид)
 Семейство Burnetiidae
 Род  (1 вид)
 Род  (1 вид)
 Род 
 Род  (1 вид)
 Род  (1 вид)
 Род  (1 вид)

На кладограмме Сидора и Смита 2007 года, представленной ниже, показано положение бурнетиаморфов в подотряде биармозухий:

Примечания 

Биармозухии
Синапсиды пермского периода